Zu den Strecken des Fahrplanfelds 251 (Lausanne–Palézieux–Payerne) siehe:

 Bahnstrecke Lausanne–Bern (Lausanne–Palézieux)
 Broyelinie (Palézieux–Payerne)

200…